Das Bear Stearns Tournament of Champions 2008 fand vom 8. bis 16. Januar 2008 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series.
 
Titelverteidiger war Amr Shabana, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Im Endspiel standen sich der topgesetzte Ramy Ashour und der an Position vier gesetzte James Willstrop gegenüber. Ashour entschied das Finale mit 11:7, 13:11 und 11:9 für sich.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Christopher Gordon einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008
Sportveranstaltung in Manhattan